Cher se poate referii la:

 Cher, o cântăreață și actriță americană.
 Cher, un departament al Franței.
 Cher, un râu in Franța.